Узунджи — небольшая река в Крыму.
 Узунджи — прежнее название села Колхозное, расположенного на реке Узунджи.